— японский мангака, наиболее известный как автор манги «Моя геройская академия».

Биография 
Хорикоси окончил . Во второй половине 2006 года, во время учёбы, за произведение Nukegara ему присудили поощрительный приз на 72-й церемонии награждения Награды Тэдзуки. После этого в журнале Akamaru Jump публикуются три его работы — Tenko, Boku no Hero и Shinka Rhapsody. В 2010 году он получил возможность публиковаться в Weekly Shonen Jump, что было для него давней мечтой. С 2014 года Хорикоси является автором манги «Моя геройская академия», которая получила аниме-адаптацию и вошла в число самых продаваемых манг 2016 года, а также номинировалась на восьмую премию Манга тайсё. В 2017 году это произведение выиграло награду Sugoi Japan Award газеты «Ёмиури симбун».

Работы 
  (2006, ваншот)
  (2007, ваншот)
  (2008, ваншот)
  (2008, ваншот)
  (2010—2011)
  (2012)
  (с 2014)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки